Кизје може да се односи на:

 Кизје (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Кизје (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара